Hide Out bezeichnet

 Hide Out (Roman), einen 2012 erschienenen Roman von Andreas Eschbach
 Hide-Out, eine US-amerikanische Kriminalkomödie aus dem Jahr 1934

weiteres

 der Hide-Out-Effekt, ein Vorgang der Salzverminderung in der Wasserphase von Hochdruck-Dampferzeugern